Maaka – żona Dawida, króla Izraela
 Maaka – żona Roboama, króla Judy